Noddack ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Noddack (geb. Tacke, 1896–1978), deutsche Chemikerin
 Walter Noddack (1893–1960), deutscher Chemiker